Чемпіонат СРСР з футболу 1968 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 82 команд. Переможцем чемпіонату став клуб Уралмаш (Свердловськ).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа

3 підгрупа

4 підгрупа

Фінал за 1-4 місця 

Результати

Втішний раунд команд УРСР

Посилання 

1968
СРСР